Кутеевка — село в Белинском районе Пензенской области России. Административный центр и единственный населённый пункт Кутеевского сельсовета.

География 
Расположено в 20 км к северо-востоку от районного центра города Белинский, на р. Кевда.

Население

История 
Основано как деревня Сюзгар на землях, отказанных около 1700 г. верхнеломовскому служилому татарину Араслану Полкаеву с товарищами. В составе Мочалейской волости Чембарского уезда. После революции центр Кутеевского сельсоветов. Центральная усадьба колхоза имени Крупской.

Примечания 

Населённые пункты Белинского района